Entrup ist der Name folgender Orte in Nordrhein-Westfalen:
 Entrup (Lemgo), ein Ortsteil von Lemgo im Kreis Lippe
 Entrup (Nieheim), ein Ortsteil von Nieheim im Kreis Höxter
 Entrup (Altenberge), die flächenmäßig größte Bauerschaft der Gemeinde Altenberge im Kreis Steinfurt

Entrup ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Entrup (* 1978), deutscher Sachbuchautor, Friseur und Visagist
 Maximilian Entrup (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Otto Entrup (1930–2012), deutscher Jurist und Politiker (CDU), MdB